Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Alya WTA Malaysian Open 2017 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 25. bis 26. Februar 2017 stattfand; wobei sich sechs Spielerinnen für das Hauptfeld qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Kuala Lumpur